Gainare Tottori (jap. , Gaināre Tottori) ist ein japanischer Fußballverein aus der Präfektur Tottori. Offizielle Heimatstädte sind hierbei Tottori, Kurayoshi, Yonago, Sakaiminato und alle weiteren Orte der Präfektur. Er ist seit 2011 Mitglied der J. League und spielt seit 2014 in der J3 League, zu deren Gründungsmitgliedern er gehört.

Der Vereinsname Gainare setzt sich aus dem Wort gaina ("groß" im regionalen Umpaku-Dialekt) und dem italienischen Wort sperare ("hoffen") zusammen.

Geschichte 
Der Verein wurde 1983 als „Lehrerfußballklub Tottori“ (, Tottori Kyōindan Sakkābu) gegründet. Sechs Jahre später war es auch anderen Berufsgruppen gestattet, dem Verein beizutreten. Nach der Qualifikation durch die Regional League Play-Offs im Jahr 2001, stieg Gainare Tottori in die JFL auf.

Am 3. Oktober 2010 konnte sich der Verein durch einen 1:0-Heimsieg gegen Arte Takasaki einen Platz unter den ersten Vier der Tabelle sichern und qualifizierte sich deshalb frühzeitig für die J. League Division 2 2011.
Zusätzlich gewann "Gainare" den JFL-Titel am 24. Oktober 2010 bereits fünf Tage vor Saisonende.

In der J. League Division 2 kam Gainare Tottori nie über das untere Tabellenviertel hinaus. Am Ende der Saison 2013 stieg die Mannschaft nach einer Niederlage in den Relegationsspielen gegen Kamatamare Sanuki in die neugeschaffene J3 League ab.

Stadion 

Heimspiele werden seit dem Aufstieg in die J. League vornehmlich im Tottori Bank Bird Stadium in Tottori ausgetragen. Daneben finden in der J3 League einzelne Spiele im 7.390 Zuschauer fassenden Chūbu Yajin Stadium in Yonago statt.

Erfolge 
 Japan Football League: Meister 2010

Spieler 
Stand: April 2022

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

CSL: Chūgoku Soccer League (5. Ligaebene)

TSL: Tottori Soccer League (6. Ligaebene)

Trainerchronik

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 
 
 Gainare Tottori in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Japanischer Fußballverein
Gegründet 1983
 
Organisation (Präfektur Tottori)